Howitt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred William Howitt
 Godfrey Howitt